Turmstraße (metrostation), een station van de metro van Berlijn.
Turmstraße (straat), een straat in het Berlijnse district Moabit.